Ackler ist der Familienname von:
 Joseph Ackler (* 1980), ein US-amerikanischer Schauspieler
 Howard Ackler, ein kanadischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Ackler Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Nevada